Bulić je selo u sastavu grada Benkovca.

Zemljopisni položaj  

Nalazi se oko 10 km jugoistočno od samog grada Benkovca, na cesti prema Skradinu.

Stanovništvo

Znamenitosti 

 crkva svetog Ante Pustinjaka

Naselja u sastavu Općine Benkovac